Teodorani è un cognome italiano

 Alda Teodorani (1968) – scrittrice, traduttrice e poetessa italiana
 Alessandro Teodorani (1971) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Carlo Teodorani (1977) – ex calciatore italiano
 Vanni Teodorani, all'anagrafe Giovanni Pozzo Teodorani Fabbri (1916-1964) – giornalista e politico italiano